Espartinas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Espartinas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Espartinas (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar